Faun steht für:
 Faunus, Gott, Waldgeist oder Mischwesen der römischen Mythologie
 Faun (Band), eine Musikgruppe
 Faun (Fahrrad), ein historisches Klapprad
 Faun, deutscher Name der Gemeinde Fanna (Friaul-Julisch Venetien)
 Faun (Esselbach), zu Esselbach gehörendes Forsthaus

FAUN ist der Name folgender Unternehmen:
 FAUN Umwelttechnik, ein Hersteller für Abfallsammelfahrzeuge und Kehrmaschinen
 Tadano FAUN, ein Lkw-, Kran- und Spezialfahrzeughersteller
 FAUN-Werke, ein ehemaliges Fahrzeugbau-Unternehmen

Siehe auch:
 Aus dem Leben eines Fauns, Roman von Arno Schmidt

Abkürzung